Bužim est un toponyme qui peut désigner :
Bužim, une localité et une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bužim, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gospić, comitat de Lika-Senj.